Idanha, nom provenant du latin Civitas, Igaeditanorum, avec une « étape » par :pt:Egitânia, peut désigner :
 au Portugal :
 Idanha-a-Nova, municipalité située dans le district de Castelo Branco et la région Centre ;
 Idanha-a-Nova, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité d'Idanha-a-Nova ;
 Idanha-a-Velha, paroisse civile de la municipalité d'Idanha-a-Nova, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre ;
 le château d'Idanha, situé dans la paroisse civile d'Idanha-a-Velha ;
 aux États-Unis :
 Idanha, ville située dans l'État de l'Oregon.

Homonymie de toponyme